Tyrrell 006 je Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali François Cevert, Jackie Stewart, Patrick Depailler in Jody Scheckter. Debitiral je na predzadnji dirki sezone 1972 za Veliko nagrado Kanade. V naslednji sezoni 1973 je Jackie Stewart z zmagami na Velikih nagradah Južne Afrike, Belgije, Monaka, Nizozemske in Nemčije osvojil dirkaški naslov prvaka, Tyrrell pa je postal konstruktorski podprvak. Ob petih zmagah je dirkalnik na 18-ih dirkah dosegel še tri najboljše štartne položaje in dva najhitrejša kroga, občasno pa je bil uporabljen tudi v sezoni 1974, toda brez večjih uspehov.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

‎

006
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1972
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1973
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1974